Zimmern (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Zimmern (Bad Langensalza), een dorp in de gemeente Bad Langensalza
Zimmern unter der Burg, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Zimmern ob Rottweil, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Groß-Zimmern, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen